Osoby o tym nazwisku:
 Dawrondżon Ergaszew – tadżycki piłkarz
 Mubin Ergaszew – tadżycki piłkarz, trener